TCF steht für:
 Shuttle America (ICAO-Code), eine amerikanische Fluggesellschaft
 Text Corpus Format, ein XML-Austauschformat
 totally chlorine free, vollständig ohne Chlor oder Chlorverbindungen gebleichter Zellstoff bzw. Papier, siehe Bleichmittel
 Total Cash Flow, ein Verfahren der Unternehmensbewertung
 Trillion Kubikfuß, eine Maßeinheit, gebräuchlich in der Öl- und Gasindustrie, um Volumina natürlicher Gasvorkommen zu beschreiben (das US-englische trillion bezeichnet im Deutschen Billion (10¹²))
 T-Zell-spezifischer Transkriptionsfaktor (T-cell specific transcription factor)

tcf steht für:
 Malinaltepec (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Tlapanekischen in Mexiko

Abkürzung